XIII steht für:
 die Zahl Dreizehn in römischen Ziffern
 Jahr XIII des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y13
 XIII (Comicserie)
 XIII (Computerspiel), 2003
 XIII (Computerspiel 2020)
 XIII – Die Verschwörung, zweiteiliger Fernsehfilm
 XIII – Die Verschwörung (Fernsehserie)

Siehe auch:
 13 (Begriffsklärung)